

Persone 
 Ryusei Yamanaka –  pilota motociclistico giapponese
 Shinya Yamanaka – medico e scienziato giapponese
 Sadao Yamanaka – regista e sceneggiatore giapponese
 Tsuyoshi Yamanaka – nuotatore giapponese

Altro 
 18087 Yamanaka – asteroide della fascia principale
 Ino Yamanaka – personaggio della serie anime e manga Naruto